Eyo ist der Familienname folgender Personen:
 Alicya Eyo (* 1975), britische Schauspielerin
 Ekpo Eyo (1931–2011), nigerianischer Archäologe und Kunsthistoriker